Николас Лапровиттола (; род. 31 января 1990 года в городе Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Биография 

Перед чемпионатом Америки по баскетболу 2013 Николас Лапровиттола подписал контракт с «Фламенго», в составе которого выиграл межконтинентальный кубок ФИБА 2014 года и стал самым ценным игроком турнира.

2 августа 2015 года Николас успел подписал контракт с «Летувос Ритас». 31 декабря 2015 года он расторг контракт с литовским клубом и стал игроком «Эстудиантес».

Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

26 сентября 2016 года стал игроком «Сан-Антонио Спёрс». 27 декабря Лапровиттола был отчислен из «Спёрс». За 18 матчах за техасцев аргентинец набирал в среднем 3,3 очка и отдавал 1,6 передачи.

18 января 2017 года Николас присоединился к «Басконии», за которую в 14 матчах Евролиги набирал 2,7 очка и 0,9 подбора в среднем за игру.

7 июля 2017 года стал игроком «Зенита».

Достижения

Клубные 
  Обладатель Межконтинентального кубка ФИБА: 2014
  Чемпион Лиги Америки: 2014
  Чемпион Бразилии (2): 2013/2014, 2014/2015
  Обладатель Суперкубка Испании (2): 2019, 2020

Примечания

Ссылки 

 Профиль в Единой Лиге ВТБ

Баскетболисты Аргентины
Игроки БК «Ланус»
Игроки БК «Фламенго»
Игроки БК «Эстудиантес»
Игроки БК «Ритас»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Барселона»
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года